La Pro A 2008-2009 è stata la 87ª edizione del massimo campionato francese di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio dell'.

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti
MVP francese:  Alain Koffi, 
MVP straniero:  Austin Nichols, 
Allenatore dell'anno:  Philippe Hervé, 
Giocatore rivelazione:  Thomas Heurtel, 
Giocatore più migliorato:  Rodrigue Beaubois, 
Miglior difensore:  Tony Dobbins,

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2008
Pallacanestro nel 2009
2008-2009